Coordonnées personnelles - informations qui permettent de contacter une personne
Coordonnées géographiques - système de trois coordonnées qui sont le plus souvent : la latitude, la longitude et l'altitude
 En mathématiques existent de nombreux systèmes de coordonnées permettant de déterminer la position d'un point (ou d'autres objets) dans un espace. Les plus classiques sont les coordonnées cartésiennes dans un espace affine